Dreikönigskirchen sind den Heiligen Drei Königen geweihte Kirchen.

Deutschland 
 Abersfeld, Bayern: Zu den Heiligen Drei Königen (Abersfeld)
 Bad Bevensen, Niedersachsen: Dreikönigs-Kirche Bad Bevensen
 Balve, Nordrhein-Westfalen: Stadtteil Garbeck: Hl. Drei Könige (Garbeck)
 Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen: Stadtteil Hebborn: Hl. Drei Könige (Hebborn)
 Heilige-Drei-Könige-Kirche (Berlin)
 Bingen, Stadtteil Kempten, Rheinland-Pfalz: Pfarrkirche Hl. Drei Könige
 Heilige Drei Könige (Bramel)
 Braunsbedra, Ortsteil Großkayna, Sachsen-Anhalt: Hl. Drei Könige (Großkayna) (profaniert)
 Dinkelsbühl, Bayern: Dreikönigskapelle (Dinkelsbühl)
 Dresden, Sachsen: Dreikönigskirche (Dresden)
 Forchheim, Gemeindeteil Burk, Bayern: Heilig Dreikönig (Burk)
 Frankfurt am Main, Hessen: Dreikönigskirche (Frankfurt am Main)
 Garbeck, Nordrhein-Westfalen: Hl. Drei Könige (Garbeck)
 Haselau, Schleswig-Holstein: Hl. Dreikönigskirche (Haselau)
 Kobern-Gondorf: Dreikönigskapelle
 Köln-Bickendorf: St. Dreikönigen
 Köln-Rondorf: Heilige Drei Könige (Köln-Rondorf)
 Leverkusen, Stadtteil Bergisch Neukirchen, Nordrhein-Westfalen: Heilige Drei Könige (Bergisch Neukirchen)
 Mainz: Heilige Drei Könige (Mainz)
 Memmingen, Bayern: Dreikönigskapelle (Memmingen)
 Münsing, Bayern: Schlosskapelle (Ammerland)
 Neuss, Nordrhein-Westfalen: Dreikönigenkirche (Neuss)
 Oberlandenbeck, Nordrhein-Westfalen: Hl. Drei Könige (Oberlandenbeck)
 Prezier, Niedersachsen, Heilige-Drei-Könige-Kapelle (Prezier)
 Schiffdorf, Ortsteil Bramel: Heilige Drei Könige (Bramel)
 Schmallenberg, Ortsteil Lengenbeck, Nordrhein-Westfalen: Hl.-Drei-Königs-Kapelle
 Stamsried, Bayern: Heilige Drei Könige und St. Matthäus
 Wachtberg, Ortsteil Oberbachem, Nordrhein-Westfalen: Heilige Drei Könige (Oberbachem)
 Zapfendorf, Ortsteil Lauf, Bayern: Filialkirche Hl. Drei Könige

Italien 
 Tre Re (Palermo)

Niederlande 
 Schouwen-Duiveland, Zeeland: Driekoningenkerk (Noordgouwe)

Österreich 

 Pfarrkirche Lunz am See, Niederösterreich
 Pfarrkirche Gmunden, Oberösterreich
 Pfarrkirche Elmen, Tirol
 Pfarrkirche Nassereith, Tirol
 Pfarrkirche Hittisau, Vorarlberg

Polen 
 Elbląg, Woiwodschaft Ermland-Masuren: Dreikönigskirche (Elbing) -- existiert nicht mehr

Schweiz 
 Dreikönigskapelle (Baden), Kanton Aargau
 Reformierte Kirche Thalkirch (Safien), Kanton Graubünden
 Dreikönigen (Zürich-Enge), Kanton Zürich

Slowenien 
 Heilige Drei Könige bei Sankt Benedikt

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)